Бютюки () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бютюки, Зюмер (род. 1996) — косоварский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Бютюки, Синан (род. 1995) — косовский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Бютюки, Фабиана (род. 1995) — чешская боксёрша и кикбоксерша.
 Бютюки, Хюсен (род. 1968) — косовский животновод.
 См. также 
 Убийство братьев Бютюки